Lumea Looney Tunes (în ) este un serial animat american dezvoltat de Pete Browngardt și produs de Warner Bros. Animation, bazat pe personajele din Looney Tunes și Merrie Melodies. Serialul a avut premiera mondială la Festivalul International de Film Animat Annecy pe 10 iunie 2019, iar premiera oficială a fost în Statele Unite pe HBO Max pe 27 mai 2020.

În România, serialul este difuzat pe canalele Cartoon Network și Boomerang iar de asemenea este disponibil pe HBO Max.

Episoade

{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-style="background: #ABC;"
! width="14%" | Premiera originală
! width="14%" | Premiera pe Cartoon Network
! width="6%" | N/o
! width="41%" | Titlu în română
! width="35%" | Titlu original
|-
| colspan="5" |
|-
| colspan="5" bgcolor="#DFEFFF" | SEZONUL 1
|-
| colspan="5" |
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 10.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 01
| Blestemul Păsării-Maimuță
| Curse of the Monkeybird
|-
| Pățania lui Marvin Marțianul cu steagul: Planeta dezumflată
| Deflating Planet
|-
| Skanderbeg
| Harm Wrestling
|-
| colspan="5" |
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 10.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 02
| Fiara neînfricoșătoare
| Big League Beast
|-
| Pățania cu vizuina: mini-Elmer
| Mini Elmer
|-
| Agitație la stația de pompieri
| Firehouse Frenzy
|-
| colspan="5" |
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 11.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 03
| Fantoma lui Tweety
| Boo! Appetweet
|-
| Pățania cu vizuina: Plomba
| Plunger
|-
| Aventura lipicioasă
| Bubble Dum
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 11.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 04
| Moaș-ta pe gheață
| Pain in the Ice
|-
| Luminița de la capătul tunelului
| Tunnel Vision
|-
| Bugs Bunny la piscină
| Pool Bunny
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 12.01.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 05
| Pacoste pe montagne russe
| Pest Coaster
|-
| Aventuri la zoo
| Rhino Ya Don't!
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 12.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 06
| Buzzard merge la școală
| Buzzard School
|-
| Pățania lui Marvin cu steagul: Gura uriașă de extraterestru
| Giant Alien Mouth
|-
| Ciment proaspăt
| Wet Cement
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="4" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="4" bgcolor="#DFEFFF" | 13.01.2022
| rowspan="4" bgcolor="#DFEEEF" | 07
| Sam în Siberia
| Siberian Sam
|-
| Pățania cu vizuina: Undița
| Fishing Pool
|-
| Orice pentru lână
| Fleece & Desist
|-
| Pățania lui Marvin Marțianul cu steagul: Oglinda/Marvin în dublu exemplar
| Mirror/Split Screen Marvin
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 13.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 08
| Iepure la grătar
| Grilled Rabbit
|-
| Cursă printre cactuși
| Cactus If You Can
|-
| Belele cu dușul
| Shower Shuffle
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 14.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 09
| Rață cu întârziere
| Overdue Duck
|-
| Pățania cu vizuina: Albinele
| Bees
|-
| Vincent van Fudd
| Vincent van Fudd
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 27.05.2020
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 14.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 10
| Pentru creșterea părului
| Hare Restoration
|-
| Belele cu dinamita
| TNT Trouble
|-
| Reparații de măcăit
| Plumber's Quack
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 15.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 11
| Daffucino
| Daffucino
|-
| Pățania cu vizuina: Vizuina care se mută
| Moving Hole
|-
| Viață de pisicuță
| Kitty Livin'''
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 15.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 12
| Gangsteri în lanțuri| Chain Gang(sters)|-
| Pățania cu stâlpul de telegraf: Sylvester pune mâna pe cric| Sylvester's Car Jack Lift|-
| În cădere liberă| Falling for It!|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 16.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 13
| Taziator| Taziator|-
| Pățania lui Marvin cu steagul: Micul marțian| Little Martian|-
| Controlul vremii| Climate Control|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 16.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 14
| Iute ca spiridușul| Lepreconned|-
| Pățania lui Marvin cu steagul: Steagul nu vrea să stea drept| Flag Won't Stay Straight|-
| Minunata casă nouă| Brave New Home|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 17.01.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 15
| Cazul pantalonilor dispăruți| The Case of Porky's Pants|-
| Verificat de doctor| Fully Vetted|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 17.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 16
| Exterminatorul de iepuri| Erabbitcator|-
| Pățania lui Marvin cu steagul: Planeta dată în două| Planet Split in 2|-
| Comis-voiajorul Daffy| The Sales Duck|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 18.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 17
| Porky la bătaie| Pitcher Porky|-
| Pățania cu stâlpul de telegraf: Cine alege culege| Cherry Picker|-
| Rață, rață, bum!| Duck Duck Boom!|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 18.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 18
| Poltergeist| Postalgeist|-
| Pățania cu stâlpul de telegraf: Nicovala| Anvil|-
| Fudds Bunny| Fudds Bunny|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 19.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 19
| Șicane la lustruit de pantofi| Shoe Shine-nanigans|-
| Coiotul clonat| Multiply and Conquer|-
| Porky și parcarea| Parky Pig|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 19.01.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 20
| Cursa secolului| Shell Shocked|-
| Dentistul Daffy
| The Daffy Dentist
|-
| colspan="5" | 
|-
| bgcolor="#DFEFFF" | 03.12.2020
| bgcolor="#DFEFFF" | 20.01.2022
| bgcolor="#DFEEEF" | 21
| Episodul lui Bugs Bunny special de sărbători, de 24 de morcovi
| Bugs Bunny's 24-Carrot Holiday Special
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 22
| Probleme cu Puma
| Puma Problems
|-
| Pățania lui Marvin cu steagul: Minge de bowling
| Bowling Ball
|-
| Daffy duplicat
| Duplicate Daffy
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 21.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 23
| Chei-tastrofa
| Key-tastrophe
|-
| Pățania cu vizuina: Ciocanul și vizuina
| Hammer the Rabbit Hole
|-
| Băutură diabolică
| A Devil Of A Drink
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 22.01.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 24
| Cum să te strecori în hambar
| Weaselin' It
|-
| Time-out
| Time Out
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 22.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 25
| Iepurele și recompensa
| Bounty Bunny
|-
| Pățania cu vizuina: Lenjerie intimă
| Underwear
|-
| Automatul buclucaș
| Vender Bender
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 23.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 26
| Rața cea hoață
| Mallard Practice
|-
| Pățania lui Beaky Buzzard: Șoarecele
| Mouse
|-
| Motocicleta lui Wile E.
| Born to be Wile E.
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 23.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 27
| Bunicuța somnambulă
| Raging Granny
|-
| Marele Daffini
| Famous
|-
| Roata de rezervă
| Spare Me
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 24.01.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 28
| Atacul lui Marv
| Marv Attacks
|-
| Un lup în blană ieftină
| A Wolf in Cheap Clothing
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 24.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 29
| Iepurele vitezist
| High Speed Hare
|-
| Pățania lui Beaky Buzzard: Șarpele cu clopoței
| Rattlesnake
|-
| Diavolul și nuca
| Nutty Devil
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 25.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 30
| Poza perfectă
| Pigture Perfect
|-
| Pățania cu stâlpul de telegraf: Cârligul
| Grappling Hook
|-
| Coiotul deghizat
| Swoop De Doo
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 29.04.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 25.01.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 31
| Spălătorii de geamuri
| A Pane to Wash
|-
| Pățania cu stâlpul de telegraf: Pe sârmă
| High Wire
|-
| Îmblânzitorul de mustangi
| Saddle Store
|-
| colspan="5" | 
|-
| colspan="5" bgcolor="#DFEFFF" | SEZONUL 2
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 32
| Roșu, alb și vânăt
| Red, White and Bruised
|-
| Micul buzzard: Iepurașul
| Bunny
|-
| Porcul rachetă
| Jet Porkpelled
|-
| colspan="3" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 33
| Mumia
| Mummy Dummy
|-
| Gaguri la telefon: urcarea
| Shrinking Telephone Pole
|-
| Din nou la drum!
| In the Road Again!
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 34
| Sprijin emoțional
| Emotional Support Duck
|-
| Scapă-mă din lesă: tenis
| Tennis
|-
| Adoptă-mă!
| Adopt Me!
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 35
| Cercetașul
| Rage Rover
|-
| Stupul
| To Hide and to Hold
|-
| La luptă
| Battle Stations
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 36
| Ososul
| Bonehead
|-
| Relaxare
| Relax!
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 37
| Iepurele rotund
| Rotund Rabbit
|-
| Spălarea
| Hog Wash
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 38
| Rățoiul croitor
| Nick and Duck
|-
| Gaguri la telefon: ventilatorul
| Circular Fan
|-
| Asfalt și baterie
| Asphalt and Battery
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 39
| Bătălia paturilor
| Battle of the Bunk
|-
| Scăpat din lesă: scoate covorul
| Pull the Carpet Out
|-
| Bufonul cu aer cald
| Hot Air Bufoon
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 40
| Iepurele basketbalist
| Basket Bugs
|-
| Stare de confuzie
| A Skate of Confusion!
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 08.07.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 41
| Muntele niciodihnă
| Mt. Neverest
|-
| Gaguri la telefon: cablul
| Zip Line
|-
| Repede și sigur
| Fast & Steady
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 19.08.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 42
| Trișorii
| rowspan="3" | Looney Tunes Cartoons Back to School Special
|-
| Gaguri în lesă: șterge lesa
|-
| Școala lui Buzzard
|-
| colspan="5" | 
|-
| colspan="5" bgcolor="#DFEFFF" | SEZONUL 3
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 43
| Sammerica
| Sam-merica
|-
| Scoate pisics
| Put the Cat Out - Door Spin
|-
| Banditul grătarelor
| BBQ Bandit
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 44
| Vrăbiuța fericită
| Happy Birdy
|-
| Clarvăzătorul Daffy: O nouă dragoste
| Daffy Psychic: New Love
|-
| Un pas înainte, altul înapoi
| Spring Forward, Fall Flat
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 45
| Înrămați felina
| Frame the Feline
|-
| Daffy, polițist în tracic
| Daffy Traffic Cop Stop: Boating License
|-
| Lovituri necâștigătoare
| Unlucky Strikes
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 46
| Dinozaurii
| Cro-Mag Numb Skulls
|-
| Vânătorul de trofee
| Trophy Hunter
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="4" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="4" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="4" bgcolor="#DFEEEF" | 47
| Daffy la baie
| Bathy Daffy
|-
| Pictura
| End of the Leash: Bullseye Painting
|-
| Iepurele și sandvișurile
| Rabbit Sandwich Maker
|-
| Fereastra
| Put the Cat Out: Window
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 48
| Scuzați grădina
| Pardon the Garden
|-
| Scoate pisica: lat la podea
| Put the Cat Out: Flat on the Door
|-
| Rață întoarsă
| Downward Duck
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 49
| O lectie din spațiu
| Lesson Plan Nine from Outer Space
|-
| Vânzătorul de baloane
| Balloon Salesman: Baboon
|-
| Portal Kombat
| Portal Kombat
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 50
| Distrugere virtuală
| Virtual Mortality
|-
| Daffy în trafic: leii
| Daffy Traffic Cop Stop: Lions
|-
| Amenințare minieră
| Miner Threat
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 25.11.2021
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 51
| Joc murdar
| Fowl Ploy
|-
| Ratare cu două tăișuri
| Sword Loser
|-
| colspan="5" | 
|-
| colspan="5" bgcolor="#DFEFFF" | SEZONUL 4
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 52
| Dezastru la circ
| Ring Master Disaster
|-
| Globul ocular
| Put the Cat Out: Eyeball
|-
| Eveniment dureros
| Pain Event
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 53
| Tobele
| Drum Shtick!
|-
| Gaguri în vizuină: Frisbee
| Bugs Hole Gabs 2: Frisbee
|-
| Bestia își face cuib
| Beast A-Birdin
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 54
| Arestarea
| Blunder Arrest
|-
| Gaguri la telefon: scările avionului
| Telephone Pole Gag: Airplane Stairs
|-
| Dus cu cinelul
| Cymbal Minded
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 55
| Momeala
| Hook Line Stinker
|-
| Totul se sparge
| Balloon Salesman: Everything Pops
|-
| Nu mă duce cu banda
| Don't Threadmill on Me!
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 56
| Pătat
| Stained by Me
|-
| Progresul desenului
| Pilgwim's Pwogwess
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 57
| Ascunzătoarea iepurelui
| Hide Out Hare
|-
| Magicianul Daffy: un mop normal
| Daffy Magician: An Ordinary Mop
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="3" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="3" bgcolor="#DFEEEF" | 58
| Pescărușul albastru
| Booby Prize
|-
| La capătul ieslei
| End of the Leash Gag: Pea Shooter
|-
| Vânătorul de baloane
| Balloon Salesman: Porky's Head
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 59
| Canarul marelui canion
| Grand Canyon Canary
|-
| Groapa
| Hole in the Dumb
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 60
| Funeraliile lui Fudd
| Funeral for a Fudd
|-
| Dragostea pentru animale
| Love Goat
|-
| colspan="5" | 
|-
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 20.02.2022
| rowspan="2" bgcolor="#DFEFFF" | 
| rowspan="2" bgcolor="#DFEEEF" | 61
| Glume răsuflate
| Practical Jerk
|-
| Poftă bună
| Bottoms Up
|-
| colspan="5" | 
|-
| colspan="5" bgcolor="#DFEFFF" | SEZONUL 5
|-
| colspan="5" | 
|-
| bgcolor="#DFEFFF" | 03.02.2022
| bgcolor="#DFEFFF" | 
| bgcolor="#DFEEEF" | 62
| '| Looney Tunes Cartoons Valentine's Extwavaganza!
|-
| colspan="5" | 
|-
| bgcolor="#DFEFFF" | 29.09.2022
| bgcolor="#DFEFFF" | 
| bgcolor="#DFEEEF" | 63
| '
| Bugs Bunny's Howl-O-Skreem Spooktacula
|-
| colspan="5" | 
|-
| colspan="5" bgcolor="#DFEFFF" | FILM
|-
| colspan="5" | 
|-
| bgcolor="#DFEFFF" | VFA
| bgcolor="#DFEFFF" | 
| bgcolor="#DFEEEF" | F1
| ''| The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie|-
|}

Film
Un film de televiziune bazat pe serial intitulat The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie este în lucru cu Kevin Costello ca scenarist, care se va concentra pe Daffy Duck și Porky Pig încercând să oprească o invazie extraterestră. Filmul a fost plănuit să aibă premiera simultan pe HBO Max și difuzat pe Cartoon Network ca parte a blocului de program ACME Night, dar în septembrie 2022 a fost anunțat că nu mai merge înainte pe HBO Max.

Referințe

Legături externe
 Looney Tunes Cartoons'' pe HBO Max
 

Seriale de televiziune din 2020
Looney Tunes